Federació de Futbol del Kazakhstan, màxima institució reguladora del futbol al Kazakhstan
 Federació de Futbol de Kosovo, màxima institució reguladora del futbol a Kosovo
 Fredrikstad F.K. (de l'acrònim en noruec de Fredrikstad Fotballklubb), club de futbol de la ciutat de Fredrikstad (Noruega)